Jagodno steht für:
 Jagodno (Elbląg), Dorf in der Gmina Elbląg in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jagodno (Kostrzyn), Dorf in der Gmina Kostrzyn in der Woiwodschaft Großpolen
 Jagodno (Ludwin), Dorf in der Gmina Ludwin in der Woiwodschaft Lublin
 Jagodno (Kroatien)

Siehe auch:
 Jagodnoje